Benejúzar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benejúzar (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Benejúzar (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar